3/6 kan syfta på:

 3 juni
 6 mars (amerikanskt datumformat)